Кабрера има више значења:

 Кабрера (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кабрера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кабрера (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кабрера (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику